Дмитрий Дмитриев (7 сентября 1988) — белорусский футбольный судья.

Биография 
В 2007 году Дмитриев сыграл один матч за клуб «Ливадия» во второй лиге Белоруссии, но вскоре завершил игровую карьеру, чтобы сосредоточиться на судействе. В 2013 году он получил национальную категорию и 13 апреля дебютировал в высшей лиге в матче 3-го тура «Минск» — «Славия-Мозырь» (1:1), в котором показал пять жёлтых карточек. Всего в свой первый сезон провёл 6 матчей в высшей лиге.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Transfermekt
 
 Профиль на сайте Sports.ru

Футболисты Белоруссии
Футбольные судьи Белоруссии
Игроки ФК «Ливадия»